Tyndareos (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie; zoon van Oibalos en Gorgophone. Zijn broers waren Icarius en Hippokoön.

Tyndareos volgde zijn vader op als koning van Sparta, maar werd van de troon verdreven door Hippokoön en diens twaalf zoons. Met behulp van Herakles heroverde hij zijn erfdeel.

Zijn vrouw Leda werd verleid door Zeus in de gedaante van een zwaan, maar sliep diezelfde nacht ook nog met Tyndareos. Zij legde twee eieren. Het ene bevatte Zeus' kinderen Polydeukes en Helena; het andere Kastor en Klytaimnestra, de kinderen van Tyndareos. Ook Philonoë en Timandra worden als Tyndareos' dochters genoemd.

Toen Thyestes in Mycene de macht greep, kwamen Agamemnon en Menelaos, de zoons van Atreus, naar Tyndareos' hof. Deze huwelijkte Klytaimnestra uit aan Agamemnon en hielp hem Mycene te veroveren.

Zijn dochter Helena trok een ruime schare gegadigden aan. Om niemand voor het hoofd te stoten, nam Tyndareos geen geschenken aan, en wees hij niemand openlijk af. Met behulp van Odysseus vond hij een uitweg uit het wespennest: hij liet alle vrijers zweren dat zij de uitverkorene zouden verdedigen tegen al wie hem zijn geluk misgunde. Vervolgens werd Helena toegewezen aan Menelaos; Odysseus verkreeg met Tyndareos' steun Penelope, de dochter van Ikarios.

Zijn zonen Kastor en Polydeukes, die samen bekend stonden als de Dioskouren, waren roemruchte helden, maar zij kwamen beiden vóór hun vader om het leven. Hierop deed deze troonsafstand ten voordele van zijn schoonzoon Menelaos.

Volgens sommige bronnen was Tyndareos al voor de aanvang van de Trojaanse Oorlog overleden. Andere bronnen duiden hem echter aan als degene die zonder succes de doodstraf eiste tegen Orestes, zijn kleinzoon die vele jaren na de oorlog Klytaimnestra had vermoord.

Stamboom

Koning in de Griekse mythologie